Der Dänische Eishockeypokal 2005/06  war seit 1997 die 8. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Die Veranstaltung wird vom Dänischen Eishockeyverband organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des dänischen Eishockeypokals in der Spielzeit 2005/06 nahmen alle Play-off-Teilnehmer der vorjährigen Ersten Dänischen Liga teil. Der EfB Ishockey, der nach der Saison den Platz des Esbjerg IK eingenommen hatte, war somit als einziger Erstligist nicht vertreten. Im Viertel- und Halbfinale fanden die Vergleiche mit Hin- und Rückspiel statt.

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Oddset Ligaen 2005/06

Weblinks 
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2005/06